Chrastná bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Chrastná, Ortsteil von Osečná, Okres Liberec
 Chrastná, Ortsteil von Úžice u Kutné Hory, Okres Kutná Hora
 Chrastná (Vlastislav), Ortsteil von Vlastislav, Okres Litoměřice